Ли А́ндерсон Грант (; родился 27 января 1983, Хартфордшир, Англия) — завершивший игровую карьеру английский футболист, вратарь. В настоящее время работает в тренерском штабе клуба «Ипсвич Таун».

Биография 
Грант начал свою карьеру в «Уотфорде» в 1998 году, но не смог пробиться в основную команду клуба, базирующемся в Хартфордшире, после чего присоединился к «Дерби Каунти» в качестве юниора в 2000 году. Дебютировал за «баранов» в сезоне 2002/03, в игре чемпионата против «Бернли» 7 сентября 2002 года, заменив травмированного Энди Оукса. В конце сезона он получил награду «молодой игрок года» в клубе, сыграв в общей сложности 30 матчей. К концу сезона Грант зарекомендовал себя как основной игрок в сборной Англии до 21 года и присоединился к команде для тренировки на Сардинии и подготовки к отборочным играм против Сербии и Черногории, Словакии в июне 2003 года.

В июле 2018 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 1,5 млн фунтов, подписав с клубом двухлетний контракт. 26 мая 2022 года объявил о завершении игровой карьеры.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»